Косцельский () — польская фамилия.

Известные носители 
  (1871 – 1925) — католический священник и польский общественный деятель.
  (1819 – 1895) — генерал турецкой армии (Сефер-паша), известный арабский коневод, коллекционер, меценат.
  (1886 – 1933) — польский поэт, издатель и меценат.
  (? – 1792) — польский кастелян Быдгоща.
  (род. 1984) — польский бас-гитарист.
  (? – 1744) — польский кастелян Быдгоща.
 Косцельский, Юзеф (1845—1911) — польский поэт, драматург и политический деятель.